Rocamadour est une commune française, située dans le département du Lot et la région Midi-Pyrénées.
Le rocamadour est un fromage  français des régions du Périgord et du Quercy, bénéficiant d'une AOC.
La Cité religieuse de Rocamadour